Ormaxsläktet (Parapholis) är ett släkte av gräs. Ormaxsläktet ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräs